Bryn – miejscowość w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Alexia Bryn – norweska łyżwiarka figurowa
 Maks Bryn – polski aktor
 Yngvar Bryn – norweski łyżwiarz figurowy